Архиепархия Гитеги () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гитега, Бурунди. В митрополию Гитеги входят епархии Муйинги, Нгози, Руйиги, Рутаны. Кафедральным собором архиепархии Гитеги является церковь Христа Царя.

История 
12 декабря 1912 года Римский папа Пий XI выпустил бреве Apostolatus munus, которым учредил апостольский викариат Киву, выделив его из апостольских викариатов Южной Виктории-Ньянзы (сегодня — Архиепархия Мванзы) и Унианьембе (сегодня — Архиепархия Таборы). Пастырское попечение новой католической структурой было поручено монахам из миссионерской монашеской организации «Белые отцы».

В 1921 году апостольский викариат Киву был переименован в апостольский викариат Урунди и Киву и 25 апреля 1922 года — в апостольский викариат Урунди.

11 июля 1949 года апостольский викариат Урунди передал часть своей территории для возведения апостольского викариата Нгози (сегодня — Епархия Нгози) и в этот же день был переименован в апостольский викариат Гитеги.
11 июня 1959 года апостольский викариат Гитеги передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Усумбуры (сегодня — Архиепархия Бужумбуры).

10 ноября 1959 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Cum parvulum, которой возвёл апостольский викариат Гитеги в ранг архиепархии.

6 июня 1961 года и 13 апреля 1973 года архиепархия Гитеги передала часть своей территории для возведения новых епархий Бурури и Руйиги.

Ординарии архиепархии 
 епископ Jean-Joseph Hirth (12.12.1912 — 25.10.1920);
 епископ Julien-Louis-Edouard-Marie Gorju (26.04.1922 — 29.05.1936);
 архиепископ Antoine Grauls (23.1936 — 16.10.1967);
 архиепископ Андре Макаракиза (5.09.1968 — 6.11.1982);
 архиепископ Жоашим Рухуна (6.11.1982 — 9.09.1996);
 архиепископ Симон Нтамвана (24.01.1997 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Apostolatus munus , AAS 5 (1913), стр. 25
 Булла Cum parvulum , AAS 52 (1960), стр. 372

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бурунди